Molekulska formula -{C13H14O3}- se može odnositi na:

 NCS-382
 Toksol